HT poate fi:

 Haiti, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ht, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Haiti
 Limba creolă haitiană, codul ISO 639-1
 Hyper-threading, tehnologie implementată în microprocesoare

Legături externe 
  „HT” la acronymfinder.com